El apellido Olaya es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Olaya, área comercial en Riad, Arabia Saudí;
 Olaya, municipio del departamento colombiano de Antioquia;
 Olaya Herrera, municipio del departamento colombiano de Nariño;
 Olaya, barrio en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, Colombia;
 Olaya, estación del TransMilenio, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, Colombia;
 Olaya, ciudad iraquí;
 José Olaya, mártir en la lucha por la Independencia del Perú;
 Pasaje Olaya, es una calle del Damero de Pizarro en el centro histórico de Lima, capital del Perú;
 Santa Olaya, barrio en Bayamón en Puerto Rico.